«Мальмё» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате Швеции, кубке Швеции, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Состав 
По состоянию на 1 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа кубка Швеции прошла 5 декабря 2021 года. «Мальмё» был в числе сеяных и в результате попал в первую группу вместе с «Вернаму», «Энгельхольмом» и ГАИС.

Плей-офф

Финал

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд 
В результате жеребьёвки, состоявшейся 10 июля, в соперники «Мальмё» досталась «Броланда».

Лига чемпионов УЕФА

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Мальмё»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

2022
Мальмё
Мальмё